Der Launch Complex 30 (LC-30) ist ein stillgelegter Startkomplex der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA und besteht aus fünf einzelnen Startrampen.

In den 1960er Jahren führte die US Army von LC-30 aus (und mobilen Startfahrzeugen in der Nähe) Test- und Entwicklungsflüge der Pershing-1-Mittelstreckenrakete durch.

Startliste

Weblinks 
 

Launch Complex 30
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz